La grande promessa (Johnny Be Good) – film del 1988 di Bud S. Smith.
La grande promessa (The Great White Hype) – film del 1996 di Reginald Hudlin.